Znaczenia prawnicze
 skarga (odformalizowany środek kontroli przed organami administracji)
 skarga do sądu administracyjnego (środek zaskarżenia przysługujący m.in. na decyzje administracyjne)
 skarga ex vi legis (historia prawa)
 skarga kasacyjna (postępowanie administracyjnosądowe)
 skarga kasacyjna (postępowanie cywilne)
 skarga konstytucyjna
 skarga na czynności komornika
 skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 skarga na wyrok sądu odwoławczego
 skarga nadzwyczajna
 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 skarga obywatelska
 skarga pauliańska (rodzaj powództwa)

 Tytuł dzieł
 Skarga (film )
 Skarga do Ea-nasira (tekst akadyjski)
 Skarga do sakiewki własnej (wiersz)
 Skarga umierającego (wiersz)
 Skarga Utraconych Ziem (seria komiksów)
 Skarga zakochanej (poemat)

 Biogramy
Mężczyźni i kobiety (Skarżanka, Skarżyna) o nazwisku Skarga:
 Barbara Skarga (filozof)
 Ewa Skarżanka (aktorka)
 Edward Skarga (aktor)
 Hanna Skarżanka (aktorka)
 Katarzyna Skarżanka (aktorka)
 Piotr Skarga (aktor)
 Piotr Skarga (kaznodzieja)